Abteil steht für:
 abgetrennte Bereiche eines Eisenbahnwagens; siehe Abteilwagen
 Mastabteil, in der Viehzucht ein abgetrennter Raum im Stall zur Mast

Siehe auch: